— японский аниме-сериал, выпущенный студией Studio Gallop. Транслировался по телеканалу Nippon TV с 2 апреля 1989 года по 15 марта 1990 года. Всего выпущено 49 серий аниме. Сериал также транслировался на территории Италии, Испании и арабских стран.

Сюжет 
От своего покойного отца Домэ Синдзё унаследовал талант и любовь к бейсболу, хотя мать и старшая сестра Домэ стараются избегать тему, связанную со спортом. Перед смертью отец передал Домэ бейсбольную перчатку. Теперь мальчик сам намеревается попасть в лигу чемпионов и стать лучшим бейсболистом Японии. Так мальчику удаётся попасть в команду Yomiuri Giants, где его отец был когда то лучшим игроком. Там Домэ предстоит вести игру против второй команды Японии — Chunichi Dragons, в которую входят сильнейшие игроки страны.

Роли озвучивали 
 Тика Сакамото — Дому Синидзё
 Кикуко Иноуэ — Маюми Синидзё
 Масахиро Андзай — Дуду
 Рэй Сакума — Энди
 Рэна Курихара — Аканэ
 Сатоми Коороги — Каори
 Сё Хаями — Дон Карлос

Примечания

Ссылки 
 

Сётаро Исиномори